Luis de Flandes puede referirse a dos condes sucesivos de Flandes, uno después del otro:
 Luis I de Flandes (? - 1346) señor de Crécy, conde de Nevers y de Flandes.
 Luis II de Flandes (1330 - 1384) conde de Borgoña, Artois y Flandes.